Kyje (okres Jičín), gemeente in Tsjechië
 Kyje (Praag), wijk in Praag (Tsjechië)